National Rugby League, màxima competició de rugbi a 13 d'Australàsia
 Laboratori de Recerca Naval (del seu nom en anglès Naval Research Laboratory), laboratori de recerca de la Marina dels Estats Units d'Amèrica
 Namespace Routing Language, llenguatge d'XML Schema